Oberliga 1994/95 bezeichnet:

 Fußball-Oberliga 1994/95
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1994/95
 Fußball-Oberliga Hessen 1994/95
 Fußball-Oberliga Nord 1994/95
 Fußball-Oberliga Nordost 1994/95
 Fußball-Oberliga Nordrhein 1994/95
 Fußball-Oberliga Südwest 1994/95
 Fußball-Oberliga Westfalen 1994/95 
 Eishockey-Oberliga (Österreich) 1994/95